Ahmadiyya bezeichnet:

 Ahmadiyya
 Badawiyya